Роман Чернов:
 Чернов, Роман Борисович (род. 1971) — глава администрации города Пензы.
 Чернов, Роман Викторович (род. 1979) — российский хоккеист, нападающий сборной России по сурдохоккею.